Dadu kan syfta på:

 Dadu – det kinesiska namnet på Yuandynastins huvudstad Khanbalik vid samma plats som dagens Peking
Dadu Dayal (1500-talet), en poet från Rajasthan
Dadu, Pakistan, en ort i Pakistan